Danaoua peut désigner :
 Danaoua (ou Ranaoua), la commune rurale située dans le département de Gourcy au Burkina Faso
 Danaoua, la localité située dans le département de Tougo au Burkina Faso